Gruda bezeichnet:

 Gruda (Dalmatien), Ortschaft in der kroatischen Gespanschaft Dubrovnik-Neretva
 Gruda (Ostróda), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Annenhorst, Kreis Osterode, Ostpreußen

Gruda ist der Familienname folgender Personen:

 Ayşen Gruda (1944–2019), türkische Schauspielerin und Komikerin
 Brajan Gruda (* 2004), deutsch-albanischer Fußballspieler
 Bujar Gruda (* 1963), albanischer Fußballspieler 
 Sandrine Gruda (* 1987), französische Basketballspielerin